Футбольная лига в сезоне 2018/19 () — 120-й сезон с момента основания Футбольной лиги Англии. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался 3 августа 2018 года и завершился 5 мая 2019 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Вест Бромвич Альбион
 Сток Сити
 Суонси Сити

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Вулверхэмптон Уондерерс 
 Кардифф Сити 
 Фулхэм
 Выбыли в Лигу 1
 Барнсли
 Бертон Альбион
 Сандерленд

Из Лиги 1 
 Вышли в Чемпионшип
 Уиган Атлетик
 Блэкберн Роверс
 Ротерем Юнайтед
 Выбыли в Лигу 2
 Олдем Атлетик
 Нортгемптон Таун 
 Милтон Кинс Донс
 Бери

Из Лиги 2 
 Вышли в Лигу 1
 Аккрингтон Стэнли
 Лутон Таун
 Уиком Уондерерс
 Бери
 Выбыли в Национальную лигу
 Честерфилд
 Барнет

Из Национальной лиги 
 Вышли Лигу 2
 Маклсфилд Таун
 Транмир Роверс

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига один

Турнирная таблица

Лига два

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2018
Англия
Футбольная лига